Усеркара Хенджер (или Хинджер) — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 1743—1738 гг. до н. э. Представитель XIII династии (Второй переходный период).

Артефакты правления 

Согласно Туринскому папирусу после фараона Сехемра-Хуитауи Себекхотепа правил царь, имя которого на папирусе частично утеряно, но начиналось оно с иероглифа «усер» и заканчивалось знаком «ра» — Усер…ра. Из других источников становится ясно, что этим фараоном был Усеркара Хенджер. Этимология имени «Хенджер» неясна; датский египтолог Ким Рихолт усматривает в нём семитский корень h(n)zr, означающий «Кабан». Если это так, то Хинджера можно считать первым известным правителем Египта семитского происхождения. Сегодня исследователи уже не столь уверены в иноязычном происхождении имени Хенжджер.

Пирамида Хенджера 

О фараоне Усеркара Хенджере практически ничего не было известно, пока Гюстав Жекье в 1931 году не раскопал его пирамиду. Об этой пирамиде ученым было известно и ранее; ещё Карл Лепсиус включал её в свой список под номером XLIV, но провёл там раскопки и доказал, что пирамида принадлежит Хенджеру, именно Жекье.

Для своей пирамиды Хенджер избрал небольшую возвышенность в южной части некрополя Саккара. Она расположена юго-восточнее пирамиды Пиопи II и севернее пирамиды Сенусерта III, относящейся уже к другому некрополю Дахшур.  От наземной части этой пирамиды уже мало что оставалось, от построек в округе пирамиды — тоже; но для установления её основных параметров этого оказалось достаточно. До разрушения площадь её основания равнялась 52,5 × 52,5 метра, наклон сторон — 56°, а высота — 37,4 метра. Построена она была из необожжённого кирпича и облицована белыми известняковыми плитами, вершину украшал чёрный гранитный пирамидион. Пирамидион украшен рельефами, изображающими фараона, делающего подношения богам. Благодаря сопроводительным надписям стало известно, что этим фараоном был Хенджер. Наличие пирамидиона доказывает, что постройка пирамиды была доведена до конца.

Пирамиду ограждали две стены: внутренняя — из известняка и внешняя — из кирпича-сырца; между ними скрывались три гробницы, а в северо-восточном углу стояла пирамида-спутница. Ориентация пирамиды относительно сторон света была не слишком точна, заупокойный храм находился на восточной стороне, вход в подземелье был расположен к югу от центра западной стороны.

По своей поверхностной части и прилегающим постройкам эта пирамида родственна пирамидам конца XII династии, а подземной частью даже очень близка им. В подземелье можно спуститься по 53 ступеням лестницы, вырубленной в естественной скале; за нею лежит трижды меняющий своё направление под прямым углом и местами расширяющийся коридор, от которого ведут три прохода к погребальной камере. Эта камера представляет собой саркофаг, вытесанный из необычайно твёрдого жёлтого кварцитового монолита и весящий около 60 тонн. Перекрывает её мощная кварцитовая крышка; над нею — высокая двускатная кровля из известняковых плит. В пирамиду погребальная камера была спущена уже готовой; яма, на дне которой она покоится, имеет глубину 12 метров. Гребень кровли почти достигает основания пирамиды; над ним — свод из необожжённого кирпича, который призван рассредоточивать давление верхних слоёв. Свод этот после раскопок Жекье остался открытым.

Вся подземная часть хорошо сохранилась, так же как коридоры и камеры пирамиды-спутницы. Её основание имело площадь 26,3 × 26,3 метра, построена она была тоже из необожжённого кирпича и облицована известняком. Вход расположен на восточной стороне; от лестницы ведёт коридор с двумя боковыми помещениями; пройдя их, можно оказаться в передней двух погребальных камер. Камеры того же типа, что и в главной пирамиде, однако практически они не были использованы. Скорее всего, в них должны были обрести вечное упокоение жёны царя.

От заупокойного храма сохранились лишь разбросанные камни, от «восходящей» дороги — только следы, от нижнего храма не сохранилось ничего. Однако у северной стороны пирамиды Жекье откопал остатки молельни, провалившийся потолок которой украшал необычный рисунок, изображавший гигантскую змею. Из трёх гробниц, что находились между внутренней и внешней стенами, Жекье обследовал лишь одну; нашёл в ней два саркофага из кварцита и один из известняка. В каменном крошеве и слежавшемся песке вокруг пирамиды он вместе со своими работниками собрал сотни осколков различных сосудов и мелких предметов из царской погребальной утвари, потерянных грабителями или выброшенных ими за ненадобностью; среди них был и разбитый пирамидион. На нём, как и на фрагментах нескольких сосудов, обнаружены надписи с именем Хенджера.

Статуя Хенджера 

Развалины пирамиды Хенджера не только выдали имя её строителя и владельца — они сохранили для нас и его портрет. Это небольшая, довольно грубо изваянная статуя, ныне затерявшаяся среди прекрасно обработанных величественных статуй Аменемхетов и Сенусертов в нижней западной галерее Египетского музея в Каире. Хенджер, в соответствии с традиционной трактовкой образа царя, изваян с коротким нарядным платом на голове и священной змеей-уреем на лбу. Своих соседей и предшественников он напоминает лишь чрезмерно большими оттопыренными ушами; низкий лоб, почти негроидные черты несколько мясистого лица, строгое и мрачное выражение глаз. Кажется, словно в лице его какая-то растерянность с оттенком пессимизма.

В пирамиде была найдена статуя Хинджера и канопа с частью имени супруги фараона (Сенеб…), рядом был обнаружен повреждённый пирамидон с тронным именем Усеркара.

Кроме того, вероятно, Усеркара Хенджеру принадлежит вызывающая большие споры стела из Лувра, на которой обычное престольное имя этого царя заменено именем его великого предшественника — царя XII династии Нимаатра (Аменемхета III). На этой и на сопутствующих стелах сообщается о реставрационных и иных работах, которые провёл храме XII династии в Абидосе глава жреческой череды Аменисенеб, в одном случае — под руководством визиря Анху.

Визирь Хинджера, Аменисенб (Анху, или Энху), был представителем могущественной чиновничьей династии (визирями были его отец и двое сыновей). Анху оставил в Абидосе текст, рассказывающий о данном ему царём поручении ревизовать храм Осириса в Абидосе и наблюдать за ним.

Ещё одна стела, которая могла относиться ко времени правления этого фараона, хранившаяся в Ливерпуле, была уничтожена в результате немецких бомбардировок в ходе Второй мировой войны. Она называет имя сына фараона, также Хенджера.

Имя Хенджера обнаружено на трёх цилиндрических печатях из Атрибиса, керамике из Эль-Лишта, амулетах со скарабеями и клинке.

Правление Хенджера продлилось, вероятно, всего четыре года.

Имена Хенджера

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Фараоны по алфавиту
Фараоны XIII династии
Правители Африки XVIII века до н. э.